Qernertortalik bezeichnet:
 Qernertortalik (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qernertortalik (Insel, bei Avigaat), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qernertortalik (Insel, Illaalik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qernertortalik (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland